Весняное — название населённых пунктов на Украине:

 Весняное — село в Черневецком районе Винницкой области.
 Весняное — село в Акимовском районе Запорожской области.
 Весняное — село в Славяносербском районе Луганской области.
 Весняное — посёлок в Николаевском районе Николаевской области.
 Весняное — село в Корецком районе Ровненской области.
 Весняное — село в Белогорском районе Хмельницкой области.
Весняное — с 1965 по 1990 год название села Ангеловка в Залещицком районе Тернопольской области.